Existen varios ríos con la denominación Santa Lucía:

 el río Santa Lucía, afluente del río Paraná en la provincia de Corrientes, Argentina;
 el río Santa Lucía, afluente del Río de la Plata en Uruguay; o
 el río Santa Lucía Chico, afluente del anterior en Uruguay.